Grégory Beron, né le  à Amiens en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 20 || 4 || 3 || 7 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2008-2009 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 24 || 2 || 8 || 10 || 16 || 8 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2009-2010 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 19 || 9 || 16 || 25 || 18 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2010-2011 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 23 || 10 || 13 || 23 || 14 || 9 || 3 || 3 || 5 || 16
|-
| 2011-2012 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 26 || 6 || 13 || 19 || 20 || 10 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2012-2013 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 22 || 8 || 7 || 15 || 16 || 5 || 3 || 1 || 4 || 5 
|-
| 2013-2014 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 26 || 16 || 22 || 38 || 20 || 9 || 4 || 4 || 8 || 12  
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 25|| 5|| 3|| 8|| 14||23 || 8|| 11||19 ||6 
|-
| 2015-2016 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 26 || 4 || 9 || 13 || 30 || 5 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
| 41 || 7 || 22 || 29 || 36 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque